Carl Schøyen ist der Name folgender Personen:

* Carl Schøyen (Dichter) (1877–1951), norwegischer Dichter und Schriftsteller
 Carl Schøyen (Maler) (1848–1875), norwegischer Landschaftsmaler